Phaistos (altgr. Φαιστός, lat. Phaestus) bezeichnet:

 eine bronzezeitliche Siedlung auf Kreta, siehe Phaistos

Phaistos (altgr. Φαίστος, lat. Phaestus) bezeichnet:

 einen Sohn des Herakles und König von Sikyon, siehe Phaistos (König von Sikyon)
 einen Maeonier, der am Trojanischen Krieg teilnahm, siehe Phaistos (Sohn des Boros)

Siehe auch:

 Diskos von Phaistos
 Festos